Ez a szócikk a Cartoon Network eredeti sorozatait és filmjeit sorolja fel. Ezek többségét a Cartoon Network Studios készítette, de vannak köztük koprodukciós és más CN-stúdiók készítette sorozatok.

Eredeti sorozatok

Társprodukciós sorozatok

Tévéfilmek

Mozifilmek

További információk 

Eredeti
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
Eredeti Cartoon Network-filmek